Genesee –  rzeka w USA
Miejscowości w USA:
 Genesee – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Jefferson
 Genesee – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Latah
 Genesee – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Potter
 Genesee – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Genesee – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha
Gminy w USA:
 Genesee (ang. Genesee Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Genesee Falls (ang. Genesee Falls Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming
 Genesee (ang. Genesee Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Genesee

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Genesee (ang. Genesee County) – w stanie Michigan
 hrabstwo Genesee (ang. Genesee County) – w stanie Nowy Jork